Turniej olimpijski w piłce siatkowej kobiet podczas XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach był jedenastą edycją w historii i odbył się w dniach od 14 do 28 sierpnia 2004 roku. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn, podzielonych na dwie grupy. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu), a po cztery najlepsze zespoły uzyskały awans do ćwierćfinału. Od tej fazy pojedynki przeprowadzane były systemem pucharowym (jedno spotkanie, przegrywający odpadał, a zwycięzca kwalifikował się do kolejnej fazy). Mecze rozgrywane były w Hali Pokoju i Przyjaźni, położonej w Faliro Coastal Zone Olympic Sports Complex.

Uczestnicy 
  Brazylia (jako zdobywczynie 2. miejsca w Pucharze Świata 2003)
  Chiny (jako zwyciężczynie Pucharu Świata 2003)
  Dominikana (jako zwyciężczynie południowoamerykańskich kwalifikacji olimpijskich 2004)
  Grecja (jako gospodynie)
  Japonia (jako zwyciężczynie kwalifikacji olimpijskich 2004)
  Kenia (jako zwyciężczynie afrykańskich kwalifikacji olimpijskich 2004)
  Korea Południowa (jako zdobywczynie 2. miejsca wśród drużyn azjatyckich uczestniczących w kwalifikacjach olimpijskich 2004)
  Kuba (jako zwyciężczynie panamerykańskich kwalifikacji olimpijskich 2004) 
  Niemcy (jako zwyciężczynie europejskich kwalifikacji olimpijskich 2004)
  Rosja (jako zdobywczynie 2. miejsca w kwalifikacjach olimpijskich 2004)
  USA (jako zdobywczynie 3. miejsca w Pucharze Świata 2003)
  Włochy (jako zdobywczynie 3. miejsca w kwalifikacjach olimpijskich 2004)

Składy

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Tabela

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 2004

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004